Bernard Azambre (1933-2020), un géologue français, spécialiste de la zone nord-pyrénéenne, des roches éruptives alcalines et des ophites.
 Étienne Azambre (1859-2012), un peintre français ;
 Stéphane Azambre (1969-), un ancien fondeur et biathlète français.